Dodecanezul sau Arhipelagul Dodecanez ( - Dodekánisa - 12 insule) este un grup de insule care face parte din insulele Sporade de Sud aparținând Greciei, fiind situat în Marea Egee, între Ciclade și Turcia.

Municipalități și comunități

Note

Insulele Greciei
Prefecturile Greciei
Insule din Marea Egee
Cuvinte-valiză